Karl Hausser oder Karl Haußer ist der Name folgender Personen:

* Karl Haußer (Psychologe) (1948–2013), deutscher Psychologe 
 Karl Hermann Hausser (1919–2001), deutscher Biophysiker  
 Karl Wilhelm Hausser (1887–1933), deutscher Physiker